Jméno a příjmení Otakar Svoboda má více nositelů:

 Otakar Svoboda (politik) (1880–1930) – československý politik, poslanec za národní socialisty a starosta Českých Budějovic
 Otakar Svoboda (redaktor) – český redaktor a hudební publicista
 Otakar Svoboda (spisovatel) (1872–1926) – český učitel, prozaik a dramatik pro mládež, redaktor časopisů a editor cestopisů pro mládež